La LEN Euroleague 2009-2010 è stata la 47ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Le partecipanti sono state 34, provenienti da 18 nazioni, che si sono affrontate gareggiando in tre fasi a gironi seguite da quarti di finale e dalla Final Four, disputata per la quarta volta nella Piscina Felice Scandone di Napoli.

La Pro Recco ha conquistato la sua sesta coppa, superando in finale i montenegrini del Primorac Kotor, ribaltando il risultato della finale dell'edizione precedente.

Primo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le terze e le quarte passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Stefano Tempesti, Damir Burić, Norbert Madaras, Andrea Mangiante, Tamás Kásás, Maurizio Felugo, Filip Filipović, Pietro Figlioli, Tibor Benedek, Alessandro Calcaterra, Vanja Udovičić, Guillermo Molina, Slobodan Nikić.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com

Voci correlate
LEN Champions Cup 2010-2011
Coppa LEN di pallanuoto maschile 2010-2011

Sport acquatici nel 2009
Sport acquatici nel 2010
Edizioni della LEN Euroleague